Deconstrucție este un termen care se poate referi la următoarele noțiuni și concepte:

 Deconstrucție (conform originalului Déconstruction, respectiv  Deconstruction), în științele umanistice, critică literară și științe sociale, așa cum a fost teoretizat de filozoful Jacques Derrida
 Deconstrucție dimensională, în fizica teoretică 
 Deconstruction Records, casă de discuri
 Deconstruction (album), album muzical 
 Deconstrucție (alte domenii) 
 Deconstrucție (clădire), procesul de dezmembrare totală a unei construcții 
 Deconstructivism, mișcare arhitecturală contemporană, bazată pe conceptul filozofic și ideatic de deconstrucție.

Deconstructivism
Postmodernism
Post-Postmodernism
Poststructuralism